Вахджир — географическое наименование. Может относиться к следующим объектам:

 Вахджир — верховье (верхнее течение) реки Вахандарья.
 Вахджир (Южный Вахджирдаван) — перевал в горной системе Памир.

Примечания